Une Lowrider est une voiture dont le système de suspension a été modifié de sorte qu'elle puisse monter et descendre sur ses roues et avancer à ras de terre.
 Lowrider est un groupe de stoner rock suédois.
 Low Rider est une chanson du groupe de funk américain War.